Luisa Estela Fuentes Quijandría OLY (Ica, 1948), más conocida como Lucha Fuentes, es una destacada ex-voleibolista peruana.

Biografía 
Lucha Fuentes nació en Ica el 19 de agosto de 1948. Es hija del jugador Félix Fuentes y de la iqueña Estela Quijandría. Cuando tenía 14 años fue descubierta por Kato Akira y antes de cumplir 15 años ya estaba jugando en Lima por el Colegio Divino Maestro. Estudió educación física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fue varias veces campeona sudamericana y subcampeona panamericana de voleibol en los años sesenta y setenta. Participó en los Juegos Olímpicos de México 1968 y en la primera Copa del Mundo de 1973, en donde el Perú obtendría el cuarto puesto en ambas competiciones bajo la dirección de Kato Akira. Participó con la selección hasta el Campeonato Mundial de URSS 1978.

Lucha ayudó a popularizar el voleibol en el Perú con numerosas giras que hizo con la selección a provincias. En el año 2000, fue nominada por la federación internacional en la elección a la mejor jugadora del siglo XX.

Es profesora de las Academias Deportivas Escolares de la Fundación Telefónica, donde participan 300 niñas, niños y jóvenes de 9 a 14 años menos favorecidos del Perú.

Desde 2012 forma parte del Salón de la Fama del Deporte Peruano, reconocimiento otorgado por el Comité Olímpico Peruano, junto a otros grandes del deporte peruano como Lolo Fernández, Rosario de Vivanco, Edwin Vásquez Cam o Cecilia Tait.

En 2019 fue el último eslabón de la antorcha panamericana en los Juegos Panamericanos de Lima.

Trayectoria 

 1967: Subcampeón Panamericano a
 1967: Campeón Sudamericano Santos
 1967: 4.º puesto Campeonato Mundial Japón
 1968: 4.º puesto Olimpiadas de México
 1969: Subcampeón Sudamericano Caracas
 1970: 14 puesto Campeonato Mundial Bulgaria
 1971: Subcampeón Panamericano
 1971: Campeón Sudamericano Montevideo
 1973: Campeón Sudamericano Bucaramanga
 1973: 4.º puesto Copa del Mundo Uruguay
 1974: 8.º puesto Campeonato Mundial México
 1975: Subcampeón Panamericano
 1975: Campeón Sudamericano Asunción
 1976: 7.º puesto Olimpiadas de Montreal
 1977: Campeón Sudamericano Lima
 1977: 5.º puesto Copa del Mundo Japón
 1978: 10.º puesto Campeonato Mundial URSS 78
 1979: Segundo lugar en los Panamericanos de San Juan, Puerto Rico
 1979: Campeón Sudamericano Santa Fe, Argentina (con lo que marcó su retiro definitivo de las canchas)

Véase también 
 Deporte en el Perú
 Voleibol en el Perú

Referencias

Enlaces externos 
 
 Perú voley

Iqueños
Afroperuanos
Voleibolistas de Perú
Condecorados con los Laureles deportivos
Voleibolistas de Perú en los Juegos Olímpicos de México 1968
Voleibolistas de Perú en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
Sanmarquinos (siglo XX)
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos